

Caratteristiche tecniche
È un centravanti.

Carriera

Club
Cresciuto nel settore giovanile del , ha esordito in prima squadra il 16 aprile 2014 in occasione del match di Coppa J. League vinto 2-0 contro il .

Nazionale
Con la Nazionale U-20 giapponese ha preso parte al Mondiale Under-20 2017.

Statistiche

Cronologia presenze in Nazionale

Collegamenti esterni